Улица Ма́скавас (Московская) — название улиц в ряде городов Латвии:

 Улица Маскавас (Рига) — улица в Риге.
 Улица Маскавас (Вентспилс) — улица в Вентспилсе.
 Улица Маскавас (Резекне) — улица в Резекне.